un ciré est un habit imperméable utilisé par les marins voir Wiktionnaire ;
 Ciré-d'Aunis : commune française, située dans le département de la Charente-Maritime ;
 Ciré : association Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers qui coordonne 17 associations de Belgique.

Voir aussi 

 Cirès : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Toile cirée : album de bande dessinée
 ciré, en cuisine, s'applique a une viande de catégorie 2 c'est-à-dire peu grasse.